Comal kan syfta på följande:
 Comal, ett programspråk för datorer
 Kecamatan Comal, ort och distikt i Jawa Tengah, Indonesien

Robotskapade Indonesienförgreningar